St. Ubald steht für:

 Ubald von Gubbio (um 1080–1160), Bischof von Gubbio, Heiliger

Kirchengebäude:
 St. Ubald (Degerfelden), Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 St. Ubald (Elsenfeld), Landkreis Miltenberg, Bayern
 St. Ubald, Schlierbach, Oberösterreich, siehe Filialkirche Heiliger Ubald (Schlierbach)